Calafati steht für

 Calafati (Figur), eine Figur auf dem Wurstelprater in Wien
 den Familiennamen von:
 Basilio Calafati (1800–1878), österreichischer Zauberkünstler

Siehe auch:
 Kalafati
 Kalafatis